

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Egg Harbor – comune nella contea di Atlantic (New Jersey)
 Egg Harbor – comune nella contea di Door (Wisconsin)
 Little Egg Harbor, già Egg Harbor – comune nella contea di Ocean (New Jersey)

Pagine correlate 
Egg